Антонишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Антонишки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Антонишки — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Антонишки — деревня в Минском районе Минской области.